Rage [] (, ‚Raserei‘, ‚Zorn‘, ‚Toben‘) steht für:
 Tollwut, veraltete Bezeichnung

Rage ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Claude Rage (1943–2018), französischer Paläontologe

Rage ([], dt. wie vor) steht für:
 Rage (Band),  deutsche Power-Metal-Band
 Rage (Kartenspiel), Spiel
 Rage, ein Sammelkartenspiel, basierend auf der Welt von Werewolf: The Apocalypse
 Rage (Computerspiel), Computerspiel von id Software für Windows, macOS, Xbox 360 und PlayStation 3
 Rage (Spieleentwickler), Spieleentwicklerstudio
 Rage (1994), US-amerikanischer Actionfilm von Anthony Maharaj
 Rage (Film), Film von Sally Potter (2009)
 Rage, Originaltitel des amerikanisch-französischen Spielfilms Tokarev – Die Vergangenheit stirbt niemals von Paco Cabezas aus dem Jahr 2014
 Rage – Tage der Vergeltung (I Am Wrath), US-amerikanischer Action-Film von Chuck Russell aus dem Jahr 2016 
 ATI Rage, Grafikkarte von ATI Technologies
 Rage Against the Machine, Kurzbezeichnung einer amerikanischen Crossover-Band
 Rage (Adventure Island), Achterbahn
 Days of Rage, Aufstand radikaler US-Bürgerrechtler in den 1960er Jahren
 The Rage, Originaltitel des US-amerikanischen Splatterfilms Zombie Rage von Robert Kurtzman aus dem Jahr 2007

Die Abkürzung RAGE steht für:
 Rockstar Advanced Game Engine, Grafik-Engine
 RAGE (Rezeptor), ein Rezeptor für HMGB1 (High Mobility Group Protein B1)

Siehe auch:

 Ärger
 Raserei
 Zorn

Abkürzung